Die BMW Open 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 28. April bis zum 4. Mai 2014 in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Oeiras die Portugal Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tommy Haas, im Doppel die Paarung Jarkko Nieminen und Dmitri Tursunow.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel hatten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BMW Open 2014 fand vom 26. bis zum 28. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 

Bei den BMW Open 2014 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in München